Его́р Алексе́евич Ору́джев (род. 16 октября 1995, Санкт-Петербург) — российский автогонщик, выступает в Формуле Рено 3.5 с 2015 года.

Карьера 
Егор Оруджев впервые сел за руль карта на серьёзных соревнованиях в 2005 году (в 9 лет). Выступал в картинговых сериях до 2011 г. В 2012 году стал участником кольцевых гонок – Французской Формулы-4. В 2013 году перешёл в «двухлитровые» формулы: Формулу Рено 2.0 и Альпийскую Формулу Рено 2.0. Также участвовал в серии Тойота и Британской Формуле-3. С 2015 года выступает в Формуле Рено 3.5.

Картинг 
В 2005 году Егор занял третье место в классе Мини Первенства Запада и Северо-Запада России по картингу. В 2006 году стал вице-чемпионом России в классе Мини. В 2007 году стал бронзовым призёром первенства России в классе Ракет. Затем занял 6-ое место в классе KF3 чемпионата Финляндии. В 2009 году стал финалистом чемпионата Европы в классе KF3. После завладел кубком в классе KF3 в Кубке России. В 2010 году победил в классе KF3 Winter Cup 2010. В 2011 году в серии WSK 2011, классе KF2 занял: 3 место в Евросерии, 3 место в Мастер-серии, 3 место Final Cup.

Формула 4 
В 2012 году Оруджев дебютировал в серии с открытыми колёсами, приняв участие во французской Формуле-4. Провёл 12 гонок, два раза побывал на подиуме.

Формула Рено 2.0 
В 2013 году принимал участие в Еврокубке Формула Рено 2.0 и Альпийской Формуле Рено 2.0. В Еврокубке в первом этапе Егор занял 2-ое место, по итогам года занял седьмое место и был признан лучшим новичком сезона. В альпийской Формуле Renault 2.0 Оруджев дважды поднимался на подиум и завершил сезон на пятом месте.

В 2014 году продолжил выступать в Еврокубке Формулы Рено 2.0.

Серия Тойота 
В межсезонье 2014 Оруджев принимал участие в новозеландской гоночной серии Тойота за M2 Competition. Выиграл три гонки сезона и ещё 5 раз побывал на подиуме.

Британская Формула-3 
В 2014 году Оруджев дебютировал в Британской Формуле 3, выступаю за команду Carlin. Выиграл гонку на трассе Сильверстоун.

Формула Рено 3.5 
В сезоне 2015 Оруджев выступает в Формуле Рено 3.5 за команду Arden. Одержал две победы в чемпионате.

Результаты выступлений

Гоночная карьера

Результаты в Формуле Рено 3.5

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте SMP Racing
 Егор Оруджев: сюжет о наших пилотах и картинге

Автогонщики России
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты Французской Формулы-4
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты 24 часов Ле-Мана из России
Пилоты РСКГ